Furga, ex azienda produttrice di bambole.
Furga, nobile famiglia di origine veneta stabilitasi a San Martino dall'Argine agli inizi del XV secolo. Annovera tra i discendenti illustri giuristi.
Pietro Furga (1607-1667), giurista, fu al servizio dei Gonzaga e capitano di giustizia del ducato di Monferrato.